Saint-Riquier ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Riquier, Département Somme
 Saint-Riquier-en-Rivière, Département Seine-Maritime
 Saint-Riquier-ès-Plains, Département Seine-Maritime

Darüber hinaus:
 Abtei Saint-Riquier in Saint-Riquier, Somme